Stanisław Skarbek (1780-1848), filantrop, mecenas kultury
 Stanisław Skarbek (1893-1982), pułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Skarbek – ogniomistrz 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy